Лідде́лл () — прізвище англійського походження. Поширене в англомовних країнах.

Відомі носії 

 Аліса Лідделл (1852—1934) — прототип керролівської Аліси
 Біллі Лідделл (1922—2002) — британський футболіст, нападник
 Емілі Отем Лідделл (* 1976) — американська співачка та авторка пісень
 Чак Лідделл (* 1969) — американський кікбоксер, чемпіон світу UFC